A620 – autostrada francese
 A620 – autostrada tedesca